San Kristoforo ima više značenja:
 San Kristoforo
 San Kristoforo (Areco)
 San Kristoforo (Kuneo)
 San Kristoforo (Ferara)
 San Kristoforo (Forli-Čezena)
 San Kristoforo (Pezaro i Urbino)
 San Kristoforo (Pjačenca)
 San Kristoforo (Salerno)
 San Kristoforo (Treni)